Могилянский — фамилия и топоним; имеет женскую форму Могилянская.
 Могилянский, Александр Ефимович (род. 1942) — советский и американский спортсмен (шашки), чемпион СССР 1979 года по международным шашкам, международный гроссмейстер.
 Могилянский, Алексей Васильевич (в монашестве Арсений; 1704—1770) — священнослужитель, митрополит Киевский и Галицкий, проповедник двора Елисаветы Петровны.
 Могилянский, Алексей Михайлович (1857-1935) - доктор медицины, действительный статский советник, главный врач Императорского Клинического военного госпиталя в Санкт-Петербурге при Военно-Медицинской Академии.
 Могилянский, Андрей Александрович (род. 1970) — американский бизнесмен и благотворитель.
 Могилянский, Матвей Матвеевич (1805—?) — товарищ министра народного просвещения, тайный советник. 
 Могилянский, Михаил Михайлович (1873—1942) — украинский литературный критик, публицист и литературовед.
 Могилянский, Николай Михайлович (1871—1933) — русский и украинский этнограф, антрополог, государственный деятель и дипломат, журналист.

Топоним 
 Могилянский — хутор в Чертковском районе Ростовской области.